1000 Times может означать:
 «1000 Times» — песня французской поп-группы  из альбома Wallpaper for the Soul.
 «1000 Times» — песня британской рок-группы Gomez из альбома In Our Gun.

1000 (число)